Fuerte San Miguel o fuerte de San Miguel es el nombre de varios fuertes militares ubicados en diversas partes de la geografía mundial:

En Angola  
 Fuerte San Miguel (→ en).

En Canadá  
 Fuerte de San Miguel, en la isla de Nutka, erigido en 1789

En Chile  
 Fuerte de San Miguel, en Ancud, al sur de Chile.

En España  
 Fuerte San Miguel en Melilla.

En Malta  
 Fuerte de San Miguel.

En México  
 Fuerte de San Miguel, en Campeche; construido entre 1771 y 1801.

En República Dominicana  
 Fuerte de San Miguel, en la Zona Colonial de la ciudad de Santo Domingo.

En Uruguay  
 Fuerte de San Miguel, en Rocha; erigido en 1734.